Сен-Ворі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Ліможа, 10 км на північний захід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті налічувалося 803 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1769 осіб, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Ворі на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Ворі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Ворі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Ворі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Ворі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез